Pod lučkim alatom podrazumijevaju se naprave i alati koji služe za zahvatanje tereta prilikom lučkih manipulacija. Lučki alat dijelimo na: alat za konvencionalni teret, alat za sipki teret, alat za drvo, alat za stoku, alat za kontejnere i alat za lučku opremu. Svaka od navedenih grupa alata dijeli se na alat za dizalice, alat za viličare i ručni alat.